

Patronymes 
Jean Péridier (1909-1982), homme politique français.
Jean Alexandre Péridier (1767-1826), marin militaire français.
Julien Péridier (1882-1967), ingénieur et astronome amateur français.

Astronomie
Péridier, un cratère sur Mars.